Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. одржано је 30. августа и 1.септембра на Нагаи стадиону у Осаки.

Титулу светског првака из 2005. у  Хелсинкију није бранио Ренс Блом из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовала су 31 такмичара из 19 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године.

Најбољи резултати у 2007. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком 2007. године, (25. августа 2007), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену (UTC +7)

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 30. августа 2007. године у  19:35 по локалном времену. Kвалификациона норма је износила 5,75 (КВ) коју нико није прескочио тако да су се у финале пласирали 12 такмичара са најбољим резултатима (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра 2007. године 19:30 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном